Дві́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь річки Західна Двіна.

 Двінська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 У місті Донецьк:
 Двінська вулиця — вулиця у Куйбишівському районі;
 Двінська вулиця — вулиця у Пролетарському районі.
 Двінська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Двінська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Двінська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці